de Romeinse schrijfwijze van het jaartal 551
 de IATA-code van de Luchthaven Liên Khương
 Defense Language Institute, een Amerikaans talenonderwijs- en onderzoeksinstelling
 Digital Library of India, een Indische digitale bibliotheek
 Durham Light Infantry, een voormalig infanterieregiment van het Britse leger